Die Beachsoccer-Weltmeisterschaft 1999 war die fünfte Austragung des Weltmeisterschaftsturnieres für Männer im Beachsoccer. Zum ersten Mal nahmen 12 Teilnehmer an dem Turnier teil. Das Turnier fand vom 10. bis zum 17. Januar 1999 in Copacabana, Rio de Janeiro, Brasilien zum fünften Mal in Folge statt.

Teilnehmer 
Für die Endrunde qualifizierten sich erstmals 12 Nationalmannschaften aus den jeweiligen Kontinentalverbänden:

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3. 

|}

Finale 

|}

Auszeichnungen 
 Bester Spieler: 
 Torschützenkönig:  Júnior (10 Tore),  (10 Tore)
 Bester Torwart:  Pedro Crespo

1999
Fußballveranstaltung 1999
Fußball (Brasilien)
Sportveranstaltung in Rio de Janeiro